krater wulkaniczny – zagłębienie na szczycie stożka wulkanicznego
 krater uderzeniowy – owalne zagłębienie spowodowane upadkiem meteorytu
 krater – naczynie używane w starożytnej Grecji
 Krater (zespół) – zespół grający thrash metal